Hinckley steht für: 

 Hinckley, eine Stadt in Leicestershire, Vereinigtes Königreich 
 Hinckley (Illinois), ein Ort im DeKalb County, Illinois 
 Hinckley (Minnesota), ein Ort im Pine County Minnesota 
 Hinckley (New York) 
 Hinckley (Utah), ein Ort im Millard County, Utah
 Hinckley Rock, Felsvorsprung im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hinckley Township (Minnesota) 
 Hinckley Township (Ohio) 

Hinckley ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon B. Hinckley (1910–2008), US-amerikanischer Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 John Hinckley, Jr. (* 1955), US-amerikanischer Attentäter
 Lyman G. Hinckley (1832–1887), US-amerikanischer Politiker
 May Green Hinckley (1881–1943), US-amerikanische Vorsitzende der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Thomas Hinckley (1618–1706), nordamerikanischer Politiker (Massachusetts)